Септемврийци може да се отнася за:

 Септемврийци, село в Област Видин, България;
 Септемврийци, село в Област Добрич, България;
 Септемврийци, село в Област Монтана, България;
 „Септемврийци“, български филм от 1954 г.